87-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике проходил с 5 по 16 декабря 2022 года в Боготе (Колумбия). Это 87-й турнир среди мужчин и 30-й юбилейный среди женщин.

Информация о чемпионате 
Первоначально турнир планировалось провести в Чунцине, в Китае, но в марте 2022 года из-за пандемии COVID-19 Китай отказался от проведения соревнования. Новое место было объявлено Международной федерацией тяжёлой атлетики 23 апреля 2022 года.

Данный чемпионат был заявлен как отборочный турнир к XXXIII Олимпийским Играм в Париже 2024 года. Первоначально ожидалось участие более 110 стран, за исключением России и Белоруссии, членство которых было приостановлено IWF в марте 2022 года после начала вторжения России на Украину. В октябре 2022 года Северная Корея также была не допущена к чемпионату. 24 ноября спортсмены из Пакистана и Малайзии снялись с соревнований.

К участию в чемпионате планировалось допустить 695 спортсменов, из которых 359 в мужских категориях и 336 в женских категориях, включая резерв.

Календарь

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Зачёт по большим медалям (по сумме)
 

Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)

Командный зачёт

Мужчины

Женщины

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Боготе
Декабрь 2022 года
Чемпионаты мира в Колумбии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Колумбии
Спорт в Колумбии в 2022 году